Omotesando (straat), een bekende winkelstraat in Shibuya, Tokio
Omotesando (station), een metrostation in Tokio
 Omotesando Hills, een winkelcentrum annex appartementengebouw